Louvart, chef des routiers serait le seigneur Raymond de Terrassone, cousin du comte de Béziers. Il était en lien avec le comte de Toulouse et le vicomte de Nîmes.  En 1179 tous ces seigneurs auraient été excommuniés par l'Eglise en raison de leurs liens aux Routiers qui étaient des mercenaires sans scrupules, un véritable fléau à cette époque par des pillages et des crimes commis du Languedoc au Limousin.

Patronyme 
 Famille Louvart de Pontigny, famille noble française originaire d'Anjou et fixée en Bretagne, éteinte au . 
 Hélène Louvart (1964-), directrice de la photographie française.

Toponyme 

 , lac canadien.
 Rivière Louvart, rivière canadienne.
Patronyme français